Biologie
 een geheel van organen die eenzelfde levensverrichting uitoefenen
ademhalingsstelsel
hart en vaatstelsel
urinewegstelsel
zenuwstelsel

Astronomie
sterrenstelsel, het geheel van bij elkaar behorende ruimtelijke objecten

Wiskunde
 verzameling van vergelijkingen waaraan tegelijkertijd moet voldaan zijn. Zie bijvoorbeeld Stelsel van lineaire vergelijkingen
talstelsel

Zie ook 
Systeem (doorverwijspagina)